Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 voor gemeenten in de provincie Noord-Brabant.

Aalburg

Alphen-Chaam

Asten

Baarle-Nassau

Bergen op Zoom

Bergeijk

Bernheze

Best

Bladel

Boekel

Boxmeer

Boxtel

Breda

Cranendonck

Cuijk

Deurne

Dongen

Drimmelen

Eersel

Eindhoven

Etten-Leur

Geertruidenberg

Geldrop-Mierlo

Gemert-Bakel

Gilze en Rijen

Goirle

Grave

Haaren

Halderberge

Heeze-Leende

Helmond

's-Hertogenbosch

Heusden

Hilvarenbeek

Laarbeek

Landerd

Lith

Loon op Zand

Maasdonk

Mill en Sint Hubert

Moerdijk

Nuenen c.a.

Oirschot

Oisterwijk

Oosterhout

Oss

Reusel-de Mierden

Roosendaal

Rucphen

Schijndel

Sint Anthonis

Sint Michielsgestel

Sint Oedenrode

Someren

Son en Breugel

Steenbergen

Tilburg

Uden

Valkenswaard

Veghel

Veldhoven

Vught

Waalre

Waalwijk

Werkendam

Woensdrecht

Woudrichem

Zundert

Noord-Brabant
Politiek in Noord-Brabant